1969 Голяма награда на Италия е 20-о за Голямата награда на Италия и осми кръг от сезон 1969 във Формула 1, провежда се на 7 септември 1969 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия